FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2006. bilo je treće izdanje svjetskog klupskog prvenstva, 
te se odigralo u Japanu od 10. do 17. prosinca 2006.

Natjecalo se šest momčadi iz šest konfedereacija, a prvenstvo je osvojio Internacional, koji je u finalu svladao predstavnika UEFA-e, Barcelonu. Treće mjesto je osvojio egipatski Al-Ahly, pobijedivši Club Américu. Najbolji strijelac prvenstva bio je igrač Al-Ahlyja, Mohamed Aboutreika, a za najboljeg igrača izabran je Barcelonin Portugalac Deco.

Momčadi u natjecanju

Stadioni

Utakmice

Četvrtfinale

Polufinale

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci		
3 gola
 Mohamed Aboutreika (Al-Ahly)
2 gola
 Flávio  (Al-Ahly)
1 gol
 Adriano (Internaciona)
 Luiz Adriano (Internacional)
 Ronaldinho (Barcelona)
 Zé Carlo (Jeonbuk)
 Alexandre Pato (Internacional)
 Ricardo Francisco Rojas (Club América)
 Eiður Guðjohnsen (Barcelona)
 Kim Hyung-Bum (Jeonbuk)
 Lee Hyun-Seung (Jeonbuk)
 Rafael Márquez (Barcelona)
 Salvador Cabañas (Club América)
 Deco (Barcelona)

Nagrade

Vanjske poveznice
Službena stranica 

Prvenstvo 2006.